Чемпионат Польши по футболу 2012/13 — 79-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Титул защищает клуб «Шлёнск» из Вроцлава.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стадионы

Тренеры и капитаны

Замены тренеров

Лучшие бомбардиры 

Полный список бомбардиров можно посмотреть на сайте 90-минут

Примечания

Региональное распределение 

2012/2013
Польша